Tamsalu (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Lääne-Virumaa
Tamsalu (Kaarma), een voormalige plaats in de Estlandse gemeente Kaarma, provincie Saaremaa
Tamsalu (Tapa), een stad in de Estlandse gemeente Tapa, provincie Lääne-Virumaa